Allgood ist der Name folgender Orte:
 Allgood, Ort im Blount County, Alabama

Allgood ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Allgood, US-amerikanischer Basketballspieler
 Miles C. Allgood (1878–1977), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Sara Allgood (1879–1950), US-amerikanische Film- und Theaterschauspielerin

Siehe auch:
 Allgood Branch
 Allgood Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Arkansas